Felicity Brown est un personnage de fiction de la bande dessinée XIII.

Biographie de fiction 

Call-girl à Las Vegas, elle fait la rencontre de Matt Rowland dont elle devient la maîtresse. Celui-ci est le frère de Jeremie Rowland, un homme riche mais paralysé. Felicity, engagée comme infirmière, devient rapidement sa femme afin de toucher l'héritage après sa mort. Mais Jeremie tardant trop à mourir, et son fils étant apparemment revenu d'entre les morts, Felicity et Matt décident de le tuer et de faire porter le chapeau à XIII de retour dans la maison familiale. Matt, après avoir tué Jeremie, est trahi par Felicity qui le tue à son tour. Celle-ci, accusant ensuite XIII, sera responsable de son emprisonnement à Plain Rock.

Une fois l'innocence de XIII prouvée, Felicity Brown est forcée de s'enfuir. On la retrouve au Costa Verde où elle est devenue la maîtresse du dictateur, le général Ortiz, tout en ayant une liaison amoureuse avec le colonel Peralta. Elle hispanise son nom et devient Felicidad Moreno. Lors de la chute d'Ortiz, elle passe en jugement et est emprisonnée, mais elle s'enfuit quelque temps plus tard lors d'un transfert de prisonniers.

Personnage de XIII
Méchant de fiction
Personnage de fiction américain
Prostituée de fiction
Prostitution dans la bande dessinée